Puchar Francji w koszykówce mężczyzn (fra.  Coupe de France de Basket) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Francuską Federację Koszykówki dla francuskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Francji – rozgrywki w hierarchii ważności, we francuskiej koszykówce.

Historia 
 1952–53 do 1968–69 Puchar Francji (z udziałem profesjonalnych klubów)*
 1981–82 do 1984–85 Puchar Federacji
 1992–93 do 1994–95 Puchar Ligi
 1995–96 do present Puchar Francji (z udziałem profesjonalnych klubów)
 *Od 1971 do 1995 roku, Puchar Francji był rozgrywany bez udziału profesjonalnych klubów.

Zwycięzcy 

 1952–53 ASVEL
 1953–54 PUC
 1954–55 PUC
 1955–56 
 1956–57 ASVEL
 1957–58 Étoile de Charleville-Mézières
 1958–59 Étoile de Charleville-Mézières
 1959–60 Denain-Voltaire
 1960–61 Stade Auto Lyon
 1961–62 PUC
 1962–63 PUC
 1963–64 Moderne
 1964–65 ASVEL

 1965–66 Nantes
 1966–67 ASVEL
 1967–68 nie rozgrywano
 1968–69 Vichy
 1969–70 Vichy
 1970–81 nie rozgrywano
 1981–82 Limoges
 1982–83 Limoges
 1983–84 ASVEL
 1984–85 Limoges
 1985–92 nie rozgrywano
 1992–93 Dijon
 1993–94 Limoges

 1994–95 Limoges
 1995–96 ASVEL
 1996–97 ASVEL
 1997–98 Cholet
 1998–99 Cholet
 1999–00 Limoges
 2000–01 ASVEL
 2001–02 Pau-Orthez
 2002–03 Pau-Orthez
 2003–04 Le Mans
 2004–05 Gravelines
 2005–06 Dijon
 2006–07 Pau-Orthez

 2007–08 ASVEL
 2008–09 Le Mans
 2009–10 Orléans
 2010–11 Élan Chalon
 2011–12 Élan Chalon
 2012–13 Paris-Levallois
 2013–14 Nanterre
 2014–15 Strasburg
 2015–16 Le Mans Sarthe
 2016–17 Nanterre 92
 2017–18 Strasburg
 2018–19 ASVEL

Finaliści

Puchar Francji (1982–1995)

Tytuły według klubu

Zobacz też 
 Francuska Liga Koszykówki Pro A

Bibliografia 
 Reglement Sportif Particulier Coupe De France Robert Busnel 
 Trophée Robert Busnel 

Koszykówka we Francji